В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis (березень) 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кеті Горват здобула титул, у фіналі перемігши Еліз Берджін 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Бонні Гадушек (півфінал)
  Джоанн Расселл (чвертьфінал)
  Кеті Горват (переможниця)
  Бет Герр (2-ге коло)

 Еліз Берджін (фінал)
 Міріам Шропп (1-ше коло)
 Беверлі Моулд (1-ше коло)
 Лі Антонопліс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis